Plesieck – osiedle w północnej Rosji
 Kosmodrom Plesieck